Ву́лиця Генера́ла Роди́мцева — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Генерала Родимцева — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Генерала Родимцева — вулиця у місті Кропивницький.

Колишні назви 
 Вулиця Генерала Родимцева — колишня назва вулиці Степана Хоменка у місті Білопілля.
 Вулиця Генерала Родимцева — колишня назва вулиці Кременчуцьких артилеристів у місті Кременчук.
 Вулиця Генерала Родимцева — колишня назва вулиці Воздвиженської у місті Чернігів.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей